Чемпіонками в парному розряді тенісного турніру Andalucia Tennis Experience 2009 стали Клаудія Янс і Алісія Росольська, які у фіналі перемогли пару Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Посилання 
Draw 

Парний розряд